Луки́н (Лукина́) — русская фамилия, образованная от имени Лука, а также топоним.

Лукин

А 
 Лукин, Алексей Владиславович (род. 1999) — российский киноактёр.
 
 Лукин, Анатолий Алексеевич (1946—2020) — советский и российский театральный актёр.
 Лукин, Анатолий Викторович (1931—1987) — советский инженер, организатор машиностроения, Генеральный директор Псковского завода ТЭСО, лауреат Ленинской премии.
 
 Лукин, Афанасий Петрович (1919—1996) — советский лётчик, Герой Советского Союза.

В 
 Лукин, Валентин Евграфович (1863—1919) — генерал-лейтенант, участник Белого движения на востоке России.
 Лукин, Валерий Владимирович (род. 1946) — российский океанолог, полярник.
 
 Лукин, Вениамин Алексеевич (1924—2010) — советский государственный деятель, заместитель Министра энергетики и электрификации СССР (1979—1992).
 Лукин, Вениамин Константинович (1868—1928) — русский морской офицер, контр-адмирал, военный историк.
 Лукин, Виктор Дмитриевич (1910—1970) — советский актёр, председатель Псковского областного отделения Всероссийского театрального общества, заслуженный артист РСФСР.
 Лукин, Виктор Феоктистович (род. 1955) — российский художник и скульптор.
 Лукин, Виталий Валентинович (род. 1960) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Д—Я 
 
 
 
 Иероним Лукин (в миру Иepoфей; 1765—1847) — иеросхимонах Русской православной церкви.
 Лукин, Лазарь Прокопьевич (1884—1918) — русский революционер, участник Гражданской войны на Урале.
 Лукин, Лев Иванович (1892—1961) — балетмейстер и пианист.
 Лукин, Матвей Владиславович (род. 2004) — российский футболист, защитник.
 Лукин, Макар Михайлович (1905—1961) — генерал-майор инженерно-авиационной службы, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Лукин, Павел Иванович (1923—2004) — российский деятель образования.
 Лукин, Пётр Илларионович (?—1848) — российский доктор медицины и ветеринар.
 Роман (Лукин) (в миру Алексей Александрович Лукин; род. 1968) — епископ РПЦ, епископ Якутский и Ленский.
 Лукин, Руслан Юрьевич (род. 1971) — советский, азербайджанский, белорусский футболист; тренер.
 Лукин, Семён Иванович (1800—1855) — служащий Российско-Американской компании, исследователь  внутренних районов Аляски. 
 
 Лукин, Станислав (род. 1981) — российский биатлонист.
 Лукин, Тихон Игнатьевич (ок. 1675—после 1729) — судостроитель, блоковый мастер, сподвижник Петра I.
 Лукин, Фёдор Викторович (1908—1971) — советский инженер, разработчик систем вооружения, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Лукин, Филипп Миронович (1913—1994) — советский композитор, хоровой дирижёр.
 
 Лукин, Яков Иванович (Израиль; ок. 1801—1864) — епископ РПЦ, епископ Винницкий, викарий Каменец-Подольской епархии.
 Лукин, Яков Николаевич (1909—1995) — cоветский архитектор и педагог.



Населённые пункты 
 Лукин — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Лукин — хутор в Краснодарском крае.
 Лукин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Примечания